Алекса́ндр Ши́лов:
 Шилов, Александр Александрович (род. 1974) — художник-пейзажист.
 Шилов, Александр Васильевич (1915 — 1940) — младший лейтенант; Герой Советского Союза.
 Шилов, Александр Евгеньевич (1930 — 2014) — советский и российский химик.
 Шилов, Александр Иванович (1712/13 — 1799/1800) — помощник Кондратия Селиванова в деле распространения скопчества.
 Шилов, Александр Максович (род. 1943) — художник-живописец и график.